Čtvrtá republika je označení pro státní zřízení více států:

 Čtvrtá Francouzská republika – Francie v letech 1946–1958
 Čtvrtá republika (Filipíny) – označení státního zřízení existujícího v letech 1972–1986 za éry diktátora Marcose
 Čtvrtá republika (Jižní Korea) – označení státního zřízení existujícího v letech 1972–1979
 Ghanská republika – označení státního zřízení existujícího od roku 1993
 Nigerijská republika – označení státního zřízení existujícího od roku 1999
 Čtvrtá polská republika – politický koncept vypracovaný roku 1997 a prosazovaný zejména po roce 2005 konzervativní a křesťanskou pravicí (např. stranou PiS) jako označení Polska.